Hentschel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Julius Hentschel (1804–1875), tysk musikpedagog
 
 Franziska Hentschel (född 1970), tysk hockeyspelerska
 Gerd Hentschel (född 1953), tysk slavist
 Johannes Hentschel (1908–1982), tysk maskinist i Führerbunkern

Tyska efternamn